A Avenida Sávio Gama é uma das principais vias do município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Com 2,5 km de extensão, esta avenida começa no bairro Niterói e termina no bairro Retiro. Tem movimento intenso de veículos e pedestres durante todo o dia.

Trata-se de uma das vias mais importantes da Zona Norte, e faz do Retiro um dos princpais centros comerciais de Volta Redonda. 

Ruas e avenidas de Volta Redonda